Палий, Иван:
 Палий, Иван Ананьевич (род. 1924) — бригадир копровщиков треста «Черноморгидрострой», Герой Социалистического Труда.
 Палий, Иван Богданович (род. 1970) — украинский тренер, Заслуженный тренер Украины.
 Палий, Иван Егорович (1948—2009) — украинский предприниматель, Герой Украины.